Чемпионат Украины по футболу 2022/2023 — 32-й чемпионат Украины по футболу.

Турнир начался 23 августа 2022 года и завершится в мае 2023 года.

События 
В связи с военными действиями, команды обсуждали возможность играть на западной Украине или в Польше. 25 июня представитель УПЛ Евгений Дикий сообщил, что сезон может начаться 20 августа в обычном формате с 16 участниками. Позже президент Украинской ассоциации футбола сообщил, что за рубежом смогут играть только те команды, которые будут участвовать в еврокубках.

Клубы-участники 

В этом сезоне принимают участие 16 команд, включая 14 команд прошлого сезона и 2 команды из первой лиги. В этом сезоне по 2 клуба представляют Львов и Харьков, одним клубом представлены Александрия, Днепр, Донецк, Киев, Ковалёвка, Кривой Рог, Луганск, Одесса, Петрово, Полтава, Ровно и Ужгород. 2 команды приостановили своё участие в лиге в связи с военными действиями и разрушением спортивной инфраструктуры.

Изменения 
По результатам первой лиги 2021/2022 в премьер-лигу вышли клубы:
 «Металлист», занявший 1-е место. Дебютирует в лиге
 «Кривбасс», занявший 2-е место. Дебютирует в лиге после расформирования клуба в 2013 году.

После предыдущего сезона приостановили своё членство в лиге клубы:
 «Мариуполь», занявший 16-е место. Покинул премьер-лигу, сыграв в ней 5 сезонов подряд. Причина: уличные бои и массированные бомбардировки Мариуполя.
 «Десна», занявший 7-е место. Покинул премьер-лигу, сыграв в ней 4 сезона. Причина: бомбардировка стадиона имени Ю. А. Гагарина российскими войсками 11 марта.

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Символика турнира

Официальный мяч 
PUMA Orbita Ball — официальный футбольный мяч украинской Премьер-лиги сезона 2022/2023, а торговая марка Puma стала официальным техническим спонсором. Является ведущей моделью мяча, сертифицированный ФИФА, разработан специально для профессионального футбола.
 Мяч, формируемый с помощью высокочастотной технологии, обеспечивает отличную стабильность, устойчивость и пониженное водопоглощение, а также мягкое ощущение мяча.
 Новая концепция из 12 панелей: одинаковые по размеру идентичные панели для идеально сбалансированного веса и поведения в полете.
 Поверхность: трехмерная поверхность толщиной 1,2 мм для большей прочности и лучшей аэродинамики. Инновационная пена POE для крепкого сцепления, улучшенных характеристик отскока и силы удара.

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

«Сухие» матчи

Ежемесячные награды

Примечания

Ссылки 
 Премьер-лига
 Украинская ассоциация футбола
 Украинская Премьер-лига на soccerway

Украина
2022/2023
Футбол на Украине в сезоне 2022/2023